Pietro Gagliano (* 7. Oktober 1979 in Kitchener, Ontario) ist ein kanadischer Grafikdesigner und der Betreiber von Robotomedia, einer internetbasierenden Firma für Webdesign.

Gagliano wuchs in Alma, Ontario auf und machte seinen Abschluss an der Centre Wellington District High School. Derzeit hat er einen Bachelor in Design mit Ehren der York University.

Im Jahre 2005 erstellte Gagliano zusammen mit Muckney Tipping den Dokumentarfilm Zanta, dem eine Dokumentation über das alltägliche Leben des Straßenkünstlers David Zancai aus Toronto folgte.

Weblinks 
 Robotomedia
 Zanta-Dokumentation

Grafikdesigner (Kanada)
Kanadier
Geboren 1979
Mann